Haribhadra II – dżinijski autor z XII wieku. Napisał wiele utworów z różnych dziedzin wierszem i prozą. Autor Neminathacariu, epickiego poematu o jednym z dżinijskich tirthakarów. Pisał w apabhramśa.

Dżinizm
Indyjscy pisarze